NDM steht für:

 NDM (Automobilhersteller), ein ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Naturalistische Entscheidungsfindung, Begriff der Entscheidungstheorie
 Národní divadlo moravskoslezské, siehe Mährisch-Schlesisches Nationaltheater
 Network Data Mover, siehe Connect Direct, eine Software für den Datenaustausch
 Neue deutsche Medienmacher*innen, ein Berufsverband
 Norwegian Deck Machinery, ein Unternehmen der Palfinger Group

NDM-1, NMD-2 … steht für:
 Klassifizierung von Lokomotiven in Indien, siehe IR-Klasse NDM-1, IR-Klasse NDM-5 und IR-Klasse NDM-6
 Klassifizierung multiresistente Krankheitserreger, siehe NDM-1 und NDM-2

Abkürzung